Le championnat d'Europe de basket-ball 1969 s'est disputé en Italie du 27 septembre au 5 octobre 1969.

Lieux de compétitions 

Les rencontres se sont déroulées à Naples et Caserte.

Les groupes 
Les 12 équipes sont réparties dans deux groupes (A~B), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A

Groupe B

Tour final

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
 x

1969
Basket-ball
Basket-ball 1969
Événement sportif à Naples
Caserte
Europe 1969
Europe
Championnat Europe Basket-ball
Sport en septembre 1969
Sport en octobre 1969